Николай Колодко:
 Колодко, Николай Александрович (род. 1967) — российский тренер по толканию ядра, мастер спорта России по пауэрлифтингу, мастер спорта.
 Колодко, Николай Алексеевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.